Flabellina iodinea – gatunek morskiego ślimaka nagoskrzelnego z rodziny Flabellinidae. 

Gatunek ten pochodzi z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Ponadto występuje w Zatoce Kalifornii i w okolicach wysp Galapagos.

Flabellina iodinea są obojnakami.

Przypisy

Bibliografia 
 Flabellina iodinea
 

Flabellinidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku